Исмаил Ахмед Исмаил () — суданский легкоатлет, олимпийский медалист, который специализируется на беге на 800 метров.

Исмаил Ахмед Исмаил родился в 1984 году в Хартуме. В 2004 году он вышел в финал Олимпийских игор, но занял всего восьмое место. На следующих Играх он завоевал второе место. Это первая и пока единственная медаль Судана на Олимпийских играх.

Также Исмаил Ахмед Исмаил является золотым медалистом Афро-Азиатских игр 2003. На летних Олимпийских играх 2012 он был знаменоносцем от Судана на церемонии их открытия.

Выступы на Олимпиадах

Ссылки 
 Страница на sport.references.com

Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года